Дэ́ниел Ке́вин Фо́глер (; род. 20 октября 1976 года, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский актёр, комик и музыкант. Лауреат премии «Тони».

Биография 
Родился в Бруклине, вторым ребёнком в еврейской семье Шари, учителя английского, и Ричарда Фоглера, военного врача. Помимо актёрской деятельности Дэн успешно занимается скульптурой и играет в группе «2nd Rate». Имеет двух детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Дэном Фоглером на TonyAwards.com
 Дэн Фоглер на Balls of Fury, Horton Hears a Who! and Kung Fu Panda - JewReview.net

Выпускники Загородной дневной школы Поли Преп
Стендап-комики США
Музыканты по алфавиту
Лауреаты премии «Тони»
Лауреаты премии «Драма Деск»
Лауреаты премии «Театральный мир»
Киноактёры США